Mähren – gmina w Niemczech, kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Morawy – niemiecka nazwa krainy historycznej w Czechach